

Cinema 
 Nothing to Lose – film del 1995 diretto da Eric Bross
 Niente da perdere (Nothing to Lose) – film del 1997 diretto da Steve Oedekerk

Letteratura 
 Niente da perdere (Nothing to Lose) – romanzo di Lee Child del 2008

Musica 
 Nothing to Lose – album di Eddie Money del 1988
 Nothing to Lose – singolo degli S'Express del 1990
 Nothing to Lose – album dei Michael Learns to Rock del 1997
 Nothing to Lose – singolo dei Billy Talent del 2004
 Nothing to Lose – singolo di Bret Michaels e Miley Cyrus del 2010
 Nothing to Lose – singolo di K'naan del 2012

Pagine correlate 
Niente da perdere